Глостер — графство в северо-восточной части канадской провинции Нью-Брансуик. По данным переписи 2006 года численность населения графства составляет 78 948 человек.

Графство было основано в 1826 году как часть графства Нортамберленд.

Населённые пункты и приходы 
Вся территория графства включает в себя шесть городов, двенадцать деревень, десять приходов и одну индейскую резервацию.

Примечания 

Графства Нью-Брансуика